Le tournoi de tennis Queensland Hardcourt est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1964 se dispute à Brisbane du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Robyn Ebbern.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Ken Fletcher enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis Queensland Hardcourt

Navigation 

dames 1964
Queensland
Tennis en Australie en 1964
Sport en octobre 1964
Sport en novembre 1964